The Toe bezeichnet:

 The Toe (Utah), ein  hoher Berg in San Juan im US-Bundesstaat Utah
 The Toe (Nelson Island), eine Landspitze auf Nelson Island, einer der Südlichen Shetlandinseln
 Lou Groza (1924–2000), amerikanischer American-Football-Spieler und -Trainer